Svenska hockeyligan (1975-2013: Elitserien)
Elitserien (bandy)
Handbollsligan (1990-2016: Elitserien)
Svensk handbollselit (1989-2016: Elitserien)
Elitserien (volleybal, mannen)
Elitserien (volleybal, vrouwen)

zie ook:
 Eliteserien (Noorwegen)